Helderheid (beeld) - de helderheid als eigenschap van een grafisch beeld
 Helderheid (rapper) (1978-2004)

 Lichtsterkte - de helderheid van licht
 Magnitude - de helderheid van een hemellichaam
 Helder (meteorologie) - een weersgesteldheid
 de helderheid van een vloeistof is de doorzichtigheid ervan: de mate waarin je erdoorheen kunt kijken. Vaak wordt dit uitgedrukt met het omgekeerde van helderheid:
 Troebelheid - de ondoorzichtigheid van een vloeistof, veroorzaakt door kleine deeltjes die het licht verstrooien. Troebel is tegengesteld aan helder
 Absorptie - de hoeveelheid licht die een bepaalde hoeveelheid vloeistof absorbeert, kan gebruikt worden als maat voor de helderheid en troebelheid van die vloeistof

Zie ook 
 Helder (doorverwijspagina)